Walburga van den Bergh (1486-1547) gravin van Bergh en ’s-Heerenberg, vrouwe van Wisch. Zij was een dochter van Oswald I van den Bergh en Elisabeth van Meurs

Zij trouwde 16 januari 1496 met Hendrik V van Wisch heer van Wisch 1517-1519. Uit haar huwelijk zijn 2 kinderen geboren:
 Joachim van Wisch laatste heer van Wisch 1519-1544, trouwde Margaretha van Salm maar het huwelijk bleef kinderloos. Na zijn overlijden in 1544 verkreeg zijn zuster Ermgard het landgoed. 
 Ermgard van Wisch

Huis Van der Leck
Heer van Wisch
Graaf van den Bergh
Bergh, Walburga